Marlow puede significar:

Lugares

Reino Unido
Marlow (Buckinghamshire) 
Marlow F.C., un club de fútbol de Buckinghamshire.
Marlow United F.C., un club de fútbol en Buckinghamshire.
Marlow (Herefordshire)
Robert Marlow, músico de synthpop

Australia
Marlow (Nueva Gales del Sur)

Alemania
Marlow (Alemania)

Estados Unidos
Marlow (New Hampshire)
Marlow (Oklahoma)
Marlow Heights (Maryland)

Gente
Christopher Marlowe (1564-1593), un dramaturgo, poeta y traductor inglés del Período isabelino.

Modelo de estimación
Marlow (modelo de estimación)